Иоганн Эрнст:
 Иоганн Эрнст Нассау-Вейльбургский (1664—1719) — князь Нассау-Вейльбурга в 1675—1719 годах
 Иоганн Эрнст (1594—1626) — герцог Саксен-Веймарский.
 Иоганн Эрнст II Саксен-Веймарский — герцог Саксен-Веймарский.
 Иоганн Эрнст III — герцог Саксен-Веймарский.
 Иоганн Эрнст IV Саксен-Веймарский — наследный герцог Саксен-Веймарский, композитор.
 Иоганн Эрнст Саксен-Кобург-Заальфельдский — герцог Саксен-Заальфельдский, а впоследствии — Саксен-Кобург-Заальфельдский.
 Иоганн Эрнст Саксен-Кобургский — герцог Саксен-Кобургский из Эрнестинской линии Веттинов.
 Иоганн Эрнст Саксен-Эйзенахский (1566—1638) — герцог Саксен-Эйзенахский, а впоследствии — Саксен-Кобургский.
  (ум. ) — австрийский придворный, граф, генерал-фельдмаршал, Верховный главнокомандующий Национальной гвардии.